Chaba steht für:
 Chaba, altägyptischer Pharao
 Chaba (Dekan), ägyptische Bezeichnung für eine 10-Tages-Woche (Dekan)
 Chaba (Gemeinde), Großgemeinde des Stadtbezirks Enyang der Stadt Bazhong, China
 Ha Chaba (Khafung), Ort im Distrikt Berea, Lesotho

Siehe auch:
 Chahba, die französische Schreibweise der syrischen Kleinstadt Schahba